Slovo Jakobín má několik významů:

 příslušník politického směru ve Francii během Velké francouzské revoluce (jakobinismus), viz Jakobíni
 z toho pochází obecné označení směru nebo člověka, který je politicky zaměřený velmi radikálně (nezáleží na tom, ke kterému proudu náleží)
 původní francouzské označení (Jacobins) pro Řád bratří kazatelů (Dominikáni); o přesný původ tohoto označení se vedou spory

 Jakobín je opera od Antonína Dvořáka op. 84, z roku 1888, (v roce 1897 přepracovaná) 
 Jacopino de Canepacci (1438 – 1508), česky někdy Jakobín de Canepacci – katolický blahoslavený

Související články 
 Jakobité